Le sigle CNPA peut désigner :

 la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, organisme français issu en 2016 de la fusion de la Commission nationale des monuments historiques et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés,
 le Conseil national des professions de l'automobile, une organisation patronale française,
 le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel, une association professionnelle béninoise,
 .